Hamon puede referirse a:
 En Filipinas, nombre para el jamón.
 En Japón, el Hamon (espadería) (刃文) técnica de endurecimiento de una cuchilla.
Hamon (波紋), una habilidad sobrenatural utilizada en la serie de manga JoJo's Bizarre Adventure.
Baal Hamón, dios fenicio adorado en Cartago.
Auvers-le-Hamon, comuna francesa.